Андре́й Мефо́дьевич Ледо́вский (—) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
Член ВКП(б) с 1939 года, КПРФ с 1993 года. Окончил физико-математический факультет Астраханского учительского института (1939) и Высшую дипломатическую школу НКИД СССР (1942). Кандидат исторических наук.
 1943—1944 гг. — консул СССР в Ланьчжоу (Китай).
 1944—1946 гг. — атташе посольства СССР в Китае.
 1946—1947 гг. — генеральный консул СССР в Пекине (Китай).
 1947—1948 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 1948—1950 гг. — 1-й секретарь посольства СССР в Китае.
 1950—1952 гг. — генеральный консул СССР в Мукдене (ныне Шэньян, Китай).
 1952—1955 гг. — заместитель заведующего Дальневосточным отделом МИД СССР.
 1955—1959 гг. — советник посольства СССР в США.
 9 июня 1959—1 марта 1966 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Бирме.
 1966—1973 гг. — заместитель заведующего Отделом заграничных кадров ЦК КПСС.
 1973—1980 гг. — заместитель председателя Президиума Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами.
 С 1980 г. — сотрудник Института Дальнего Востока АН СССР.

Награды 
 Орден Красной Звезды (05.11.1945)
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Литература 
 Дипломатический словарь. В 3-х томах. Гл. ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалев, П. П. Севостьянов, С. Л. Тихвинский. — М.: Наука, 1985—1986 г. — Т. 2, с. 138.

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Биография на proza.ru

Послы СССР в Бирме
Консулы СССР в Ланьчжоу
Консулы СССР в Пекине
Консулы СССР в Шэньяне
Награждённые медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Выпускники Астраханского педагогического университета
Выпускники Дипломатической академии МИД РФ
Члены КПСС
Члены КПРФ
Сотрудники Института Дальнего Востока РАН